Stati Uniti d'America
La Center – città della Contea di Ballard, Kansas
La Center – città della Contea di Clark, Washington